Big Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Big Island, Labrador, ö, 
 Big Island, Newfoundland, ö, 
 Big Island, Nunavut (James Bay), ö, 
 Big Island, Nunavut (Chesterfield Inlet), ö, 
 Qikiqtarjuaq (Hudson Strait), ö i Nunavut, tidigare benämnd Big Island,

USA 
 Big Island, Virginia, ort i Virginia
 Annat namn för ön Hawaii

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar